Prima apparizione della disciplina alle Olimpiadi, la gara si è svolta il 14 agosto e ha visto la vittoria dell'.

Tabellone

Principale

V-VIII posto

Scherma ai Giochi della XXIX Olimpiade